Cascalote puede referirse a:
 El nombre común de la planta Acacia farnesiana.
 El nombre común de la planta Caesalpinia coriaria.